Не́жить:
 Нежить (нечисть) — старорусское собирательное название типа мифических существ, включающее: домовых, леших, водяных и других духов места, но не включающее восставших мертвецов, призраков, чертей.
 Святочная нечисть — нечистая сила, появляющаяся в период Святок.
 Нежить () — в литературе и кино, особенно в жанре фэнтези, любые пришельцы с того света — существа, которые умерли, но ведут себя как живые.

Фильмы и книги 
 «Нежить» () — американский комедийный фильм ужасов 1998 года.
 «» () — шведский фильм ужасов 2012 года.
 «» — рассказ Владимира Набокова 1921 года.

См. также 
 Undead ()

Примечания